Кла́удио Пе́ша (вариант: Кла́удио Пе́ския; ; ) — итальянский (до 1998) и швейцарский кёрлингист и тренер по кёрлингу. В числе прочего, скип мужской сборной Италии на , вице-скип и третий команды Швейцарии на .

Скип собственной команды.

В качестве тренера национальных сборных Италии участник зимних Олимпийских игр  и .

Достижения 
 : серебро ().
 : золото ()

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швейцарии
Кёрлингисты Италии
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Чемпионы Швейцарии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Швейцарии